Васильчикова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 
 
 Васильчикова, Вера Петровна (1780—1814) — супруга И. В. Васильчикова. Кавалерственная дама Ордена Святой Екатерины (1814).
 Васильчикова, Екатерина Алексеевна (1818—1869) — фрейлина двора, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины и благотворительница.
 Васильчикова, Лидия Леонидовна (1886—1948) — сотрудница Красного Креста, автор мемуаров.
 Васильчикова, Мария Илларионовна (1917—1978) — автор «Берлинского дневника 1940—1945 гг.»